Les Virtuoses, un film de Mark Herman sorti en 1996.
 Les Virtuoses, une série télévisée de 2010.
 Les Virtuoses duo de pianistes - spectacle burlesque

Voir aussi 
 Les Virtuoses de Moscou, orchestre russe.
 Le Virtuose, film sorti en 2014
 Le Virtuose, film sorti en 1921